Horseshoe signifie fer à cheval en anglais.

 le Horseshoe Bridge, un pont routier situé dans la ville de Perth en Australie-Occidentale ;
 la Horseshoe Curve, une courbe ferroviaire située près d'Altoona en Pennsylvanie ;
 le Golden Horseshoe, une grande région métropolitaine du centre-sud de l'Ontario ;
 les chutes Horseshoe (Horseshoe Falls), chutes d'eau sur le Niagara ;
 les chutes Horseshoe (Horseshoe Falls), chutes d'eau dans le parc national du Mont-Field en Tasmanie.
 Le Horseshoe Canyon Archeological District, un district historique américain du comté de Wayne, dans l'Utah.
 La Horseshoe Abyssal Plain (ou « plaine abyssale du Fer-à-cheval »), au fond de l'Océan Atlantique.

 , film de Larry Semon sorti en 1923.

Voir aussi 
 Horseshoe sandwich